Осиче може да се отнася за:

 Осиче, село в Община Крива паланка на Република Македония;
 Осиче, село в Община Старо Нагоричане на Република Македония.